Roberto D’Aversa (Stuttgart, Nyugat-Németország, 1975. augusztus 22. –) olasz labdarúgó-középpályás, edző.

Edzői statisztika
2022. január 23-én lett frissítve.

Jegyzetek

Források 

1975-ben született személyek
Stuttgartiak
Olasz labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Olasz labdarúgóedzők
A Milan labdarúgói
Az AC Prato labdarúgói
A Monza labdarúgói
A Cosenza Calcio labdarúgói
A Sampdoria labdarúgói
A Pescara labdarúgói
A Ternana Calcio labdarúgói
Az AC Siena labdarúgói
A Messina labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
Az AC Mantova labdarúgói
A Gallipoli Calcio labdarúgói
Az US Triestina Calcio labdarúgói
Az SS Virtus Lanciano 1924 labdarúgói
A Serie A labdarúgói
A Serie B labdarúgói
A Parma FC vezetőedzői
AZ UC Sampdoria vezetőedzői
Élő személyek